Бізерта — місто на півночі Тунісу;
 Бізерта — вілаєт (провінція) Тунісу;
 Бізерта — озеро в Тунісі.

Див. також 
 Бізертен — футбольний клуб.